Wäschle ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Wäschle (1896–1964), deutscher katholischer Geistlicher, Priester und NS-Gegner
 Karl Wäschle (1922–2014), deutscher Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister von Ravensburg
 Raimund Wäschle (1956–2019), deutscher Künstler

Waeschle ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:

 Coperion Waeschle, Unternehmensteil des Anlagenbauers Coperion